Paint Rock kan syfta på:

 Paint Rock, Alabama
 Paint Rock, Texas